«Partagás» puede referirse a:

 Jaime Partagás y Ravell, creador de la marca de puros que lleva su nombre.
 Partagás, nombre de una marca de puros premium producido en la isla de Cuba por Habanos S.A.
 Partagás, nombre de una marca de puros producidos en la República Dominicana, por la compañía General Cigar.